Michel Perron peut faire référence à :

 Michel Perron, acteur et scénariste canadien ;
 Michel Perron, bridgeur français.